Порочный круг (), логический круг — замкнутая последовательность событий, которая подкрепляется петлёй обратной связи, с каждой итерацией усиливающей производимый негативный эффект. Противоположностью порочного круга является добродетельный круг, при котором циклически усиливается положительный эффект. Порочный круг в краткосрочной перспективе не стремится к равновесию и требует внешних воздействий для своего прекращения — «разрыва порочного круга».

Порочный круг часто используется сознательно как демагогический приём. В этом значении выражение получило распространение как фразеологизм.

 Порочный круг в определении () — ситуация, при которой определение предмета включает в себя свойства самого предмета. Классический пример порочного круга в определении обыгран Станиславом Лемом (см. Сепульки). Примером порочного круга в определении также может служить рекурсивный акроним.
 Порочный круг в доказательстве — круговое рассуждение () — использование при доказательстве утверждения самого утверждения или его следствий. Классический пример — попытки доказательства аксиомы параллельности Евклида.

Выражение часто используется в гуманитарных науках для обозначения явлений «рекурсии» и «положительной обратной связи», приводящих к нежелательным результатам. Похожий смысл имеет также выражение «замкнутый круг».

В русских текстах иногда используются и латинские наименования порочного круга, в особенности, когда хотят указать его конкретную разновидность.

Порочный круг в жизни 

В реальной жизни также встречаются примеры порочного круга. Например:
 Порочный круг бедности
 В некоторых отраслях хозяйства, чтобы получить работу по специальности, человек должен иметь опыт работы по ней, но чтобы иметь такой опыт, он должен эту работу где-то получить.
 В СССР, чтобы получить прописку в крупном городе, человек должен был работать. Чтобы устроиться на работу, нужна была прописка (реально этот порочный круг разрывался введением лимита прописки). При этом прописка давалась человеку автоматически по месту рождения, таким образом коренной житель крупного города таких неудобств не испытывал.

Порочный круг в психологии 
 Порочный круг присутствует в физиологическом механизме развития аддикций.

Порочный круг в художественных произведениях

Литература 
 «Сепульки»
 Ситуация, описанная Дж. Хеллером в книге «Поправка-22» (или «Уловка-22» — альтернативный перевод английского Catch-22). Чтобы военнослужащего признали негодным к службе по причине психического заболевания, он сам должен обратиться с жалобой к врачу. Однако если человек пытается таким путём уклониться от выполнения воинского долга, он несомненно психически нормален. Наглядность примера у Хеллера привела к тому, что выражение Catch-22 стало логическим термином (см. Уловка-22 (выражение))
 В книге «Автостопом по Галактике» Дугласа Адамса:

Да провались оно пропадом, подумал он. Что ему сейчас нужно — так это помощь и совет. Он достал «Путеводитель». Заглянул в раздел «Помощь» и прочел: «См. разд. „СОВЕТЫ“». Заглянул в раздел «Советы» и прочел: «См. разд. „ПОМОЩЬ“». Последнее время «Путеводитель» часто откалывал такие номера — может, тоже с тоски-кручины?

 Маленький принц

— Что это ты делаешь? — спросил Маленький принц.
— Пью, — мрачно ответил пьяница.
— Зачем?
— Чтобы забыть.
— О чём забыть? — спросил Маленький принц; ему стало жаль пьяницу.
— Хочу забыть, что мне совестно, — признался пьяница и повесил голову.
— Отчего же тебе совестно? — спросил Маленький принц, ему очень хотелось помочь бедняге.
— Совестно пить! — объяснил пьяница, и больше от него нельзя было добиться ни слова.

Кинематограф 

 В фильме «Распутник» Дидро на протяжении всего фильма пишет, рвёт и переписывает статью «Мораль». Наконец, между ним и его помощником происходит следующий разговор:

— Скажи, что мы написали в разделе «Этика» в предыдущих томах?
— Мы написали… «Смотреть главу „Мораль“»
— Хорошо! Вот что ты напишешь в главе «Мораль»: «Мораль — смотреть главу „Этика“»
— Но…
— Не спорить!

Примечания 

Приёмы демагогии
Логические ошибки
Русские фразеологизмы
Рекурсивные предложения